Eclissi totale – tipo di evento ottico-astronomico denominato Eclissi
 Eclissi totale/Tornerai – singolo di Anna Oxa del 1984
 Eclissi totale – singolo di Raf del 2015

Pagine correlate 
 Eclissi (disambigua)